Военно-морская академия «Гранма» () — военное учебное заведение Республики Куба.

Находится к востоку от столицы страны, на берегу реки Санта Ана.

История 

Проблема подготовки кадров для военно-морских сил страны возникла вскоре после создания военно-морского флота Кубы, и в соответствии с президентским декретом № 80 от 28 января 1916 года в порту Мариель в особняке "Palacio de Rubens" была открыта морская академия (Academia Naval de Mariel), начавшая подготовку специалистов для кубинского военного и торгового флота.

Начавшийся в 1929 году экономический кризис осложнил положение в экономике страны и вызвал сокращение государственных расходов, однако после начала второй мировой войны в 1939 году они вновь были увеличены. В дальнейшем, в условиях начавшихся боевых действий в Атлантике активизировалось военное сотрудничество Кубы и США.

После победы Кубинской революции в январе 1959 года началось создание новых вооружённых сил. Проблема подготовки кадров для военно-морского флота в это время стояла особенно остро, в связи с островным положением государства и необходимостью восстановления системы охраны государственных морских границ, при этом США прекратили сотрудничество с правительством Ф. Кастро, стремились воспрепятствовать получению Кубой помощи из других источников и ввели санкции против Кубы, а часть кадровых военных эмигрировала из страны.

16 октября 1959 года была создана военно-морская академия (Academia Naval de la Marina de Guerra Revolucionaria).

В 1987 году академия получила новое название - Военно-морская академия «Гранма» (в память о моторной яхте «Гранма», на которой в декабре 1959 года прибыл на остров отряд повстанцев Ф. Кастро).

В начале 1990-х годов началось сокращение численности вооружённых сил страны (в том числе, флота), военные расходы были уменьшены. В сложившихся условиях академия увеличила подготовку специалистов гражданских специальностей для морского торгового флота.

Современное состояние 
Академия готовит специалистов по восьми специальностям. Продолжительность подготовки составляет пять лет.

На балансе академии находится учебное судно "Carlos Manuel de Céspedes".

Примечания

Литература 
 Куба // Военный энциклопедический словарь. / редколл., гл. ред. С. Ф. Ахромеев. 2-е изд. М., Воениздат, 1986.
 Milagros Gálvez Aguilera. La Marina de Guerra en Cuba (1909 - 1958) Primera Parte. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales. 2007. ISBN 978-959-06-1002-8

Высшие учебные заведения Кубы
Военно-морские высшие учебные заведения
Военные учебные заведения Кубы